STD – w medycynie, choroby przenoszone drogą płciową (ang. Sexually Transmitted Diseases)
 STD – w informatyce, diagram zmiany stanów (ang. State Transition Diagram)
 STD – odchylenie standardowe
 STD – firma fonograficzna
 STD, std – standard